Le nom Boon,  ou  peut avoir deux origines :
 forme flatteuse moyen néerlandaise Bonin du nom germain Bono (de Boniface) : nom paternel ; 
 nom de profession : du nl. boon : fève, haricot : planteur de fèves.

Variantes :
Bonen, Boons, Boen, Boens, , Boenne.

Patronyme 

 Anson Boon (2000-), acteur britannique ;
 Aw Boon Haw (1882–1954), un entrepreneur et un philanthrope birman ;
 Daniel Boon (1872-1939), un échevin d'Auderghem ;
 David Boon (1960-), un ancien joueur de cricket australien ;
 D. Boon (1958-1985), chanteur, guitariste et compositeur américain classé  meilleur guitariste de tous les temps ;
 Ed Boon (1964-), le cocréateur de la série de jeux vidéo Mortal Kombat ;
 Jill Boon (1987-), joueuse belge de hockey sur gazon ;
 Karel G. Boon (1909-1996), historien de l'art néerlandais ;
 Louis Paul Boon (1912-1979), écrivain belge d'expression néerlandaise ;
 Raymond Boon (1891-1971), homme politique belge ;
 Tom Boon (1990-), joueur belge de hockey sur gazon ;
 Corine Boon (1964-), actrice, présentatrice et chanteuse néerlandaise.

Pseudonyme 

 Daniel Hamidou, dit Dany Boon (1966-), un humoriste et acteur français 
 Yaël Hamidou, dite Yaël Boon, née Yaël Harris (1980-), un mannequin suisse

Autres 
 Brasserie Boon, une brasserie belge à Lembeek de type lambic, appartenant au Haut conseil pour lambiques artisanales
 , une série télévisée de Jim Hill et Bill Stair diffusée entre 1986 et 1995 avec Jason Isaacs, Daniel Craig et Bill Nighy

Voir aussi
 

Patronyme anglais
Patronyme néerlandais